Вернер Хайде или Гейде (также Фриц Саваде) (; ,  — , ) — немецкий психиатр. Профессор психиатрии и неврологии Вюрцбургского университета (1939). Доктор наук. Военный преступник.

Один из главных организаторов программы Т-4 («Акция Тиргартенштрассе 4») в Третьем рейхе.

Биография 
В 1922—1925 годах изучал медицину в университетах Берлина, Фрайбурга, Марбурга, Ростока и Вюрцбурга. Затем работал в больнице в Котбусе и санатории Виттенау под Берлином. Был помощником главного врача психиатрической больницы при Вюрцбургском университете.

В 1933 году познакомился с Теодором Эйке. Вступил в ряды НСДАП. В 1934 году был назначен директором поликлиники в Вюрцбурге.

В 1935 году вступил в СС. Как дипломированный специалист-медик в звании гауптштурмфюрера стал командиром медико-санитарной части подразделения «Мёртвая голова» (, SS-TV), отвечавшего за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха. Вернеру Гейде было поручено создание системы психиатрических и евгенических исследований по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных в концлагерях, а также организация Т-4 Программы эвтаназии. Кроме того, он также работал в качестве консультанта по психиатрии в гестапо.

В 1938 году был назначен начальником штаба медицинского департамента штаб-квартиры СС (SS-Hauptamt), в 1939 году — профессор психиатрии и неврологии в Университете Вюрцбурга, а с 1940 года — директор психиатрической больницы.

В 1941 году он сменил на посту руководителя Т-4 Программы эвтаназии Пауля Ницше (Paul Nitsche).

Вернер Хайде — именитый и уважаемый в немецком обществе специалист, доктор психиатрии, направлявший и вдохновлявший осуществление программы, имевший широкое международное признание, стал руководителем проекта.

В 1944 году был награждëн персональным знаком — кольцом «Мёртвая голова», выданным лично Генрихом Гиммлером. В конце войны получил звание штандартенфюрера СС (полковника).

После окончания Второй мировой войны, Хайде был интернирован и заключëн в тюрьму, но в 1947 году ему удалось бежать. Под вымышленным именем Фриц Саваде 13 лет скрывался, продолжая заниматься медицинской практикой в качестве спортивного врача и психиатра в Фленсбурге, участвовал в качестве эксперта в судебных делах.

11 ноября 1959 Гейде сдался полиции во Франкфурте. 13 февраля 1964 года, за пять дней до суда над ним, доктор и военный преступник Вернер Хайде повесился в тюремной камере в Буцбахе.

Присвоение воинских званий

Ссылки 
  Werner Heyde alias «Fritz Sawade»
 The T-4 Program

Офицеры СС
Нацистские преступники
Награждённые наградами Германии
Доктора медицинских наук
Психиатры Германии
Выпускники Вюрцбургского университета
Члены НСДАП
Персоналии:Холокост в Германии
Повесившиеся